Justice League Task Force — компьютерная игра в жанре файтинг, для приставок SNES и Sega Mega Drive/Genesis, разработанная Sunsoft и опубликованная Acclaim Entertainment в 1995 году. Версия для Mega Drive была разработана совместно с Condor, Inc., а версия для SNES совместно с Blizzard Entertainment.

Justice League Task Force создана по мотивам комиксов DC Comics о команде супергероев Лига Справедливости. В этой игре в команду входят такие персонажи как Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Зелёная стрела, Флэш и Аквамен.

Justice League Task Force выполнена в жанре файтинга, и напоминает игры серии Street Fighter и Mortal Kombat.

Сюжет 
Дарксайд атакует планету Земля, уничтожая военную базу. Член Лиги Справедливости которого выбрал игрок связывается с другими членами для получения информации и помощи, и после нападения этих героев на него в своих соответствующих местах, начинает противостоять им. Герой побеждает других членов Лиги Справедливости, вследствие чего догадывается о том, что другие не является реальными членами лиги, а их андроиды-клоны. Придя к такому выводу, герой битвы преследует, настигает и побеждает и Гепарда и Десперо для получения дополнительной информации. Оба они приводят героя к Дарксайду, который заставляет его бороться с его точной копией роботом клоном. После победы над клоном, герой должен столкнуться лицом к лицу с Дарксайдом. После того, как герой побеждает Дарксайда, он и другие члены Лиги будут освобождены, и военная база будет восстановлена.

Персонажи 
Герои:
 Аквамен
 Бэтмен
 Флэш (Уолли Уэст)
 Зелёная стрела
 Супермен
 Чудо-женщина

Злодеи:
 Гепарда
 Десперо
 Дарксайд

Локации

Отзывы 

ScrewAttack поместил эту игру на 9 место в топе «10 худших файтингов».

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 1995 года
Игры для SNES
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры по DC Comics
Файтинги
Компьютерные игры, разработанные Blizzard North